Виталий Сергеевич Кафтанов (03.12.1931, Москва — 14.09.2006, Варна) — российский физик, доктор физико-математических наук (1965), профессор (1966), зам. директора ИТЭФ (1991—2005), первый советский учёный в ЦЕРН (1963—1968).

Сын Сергея Васильевича Кафтанова — министра высшего образования СССР, и Галины Сергеевны Марковой (1909—1981), старшего научного сотрудника НИОХИ им. Карпова, дочери инженера Сергея Дмитриевича Маркова.

Работал в Институте теоретической экспериментальной физики (ИТЭФ) с 1958 года после окончания отделения строения вещества физфака МГУ.

В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию и был командирован в Швейцарию, стал первым советским учёным в ЦЕРН (1963—1968).

С 1968 г. заведующий лабораторией нейтринной физики, руководил созданием установки ИТЭФ для нейтринных исследований на У-70 в Протвино, с помощью которой были выполнены многолетние измерения нейтринных взаимодействий.

В 1991—2005 гг. зам. директора ИТЭФ, с 2005 г. советник дирекции. С 1992 г. снова командирован в ЦЕРН, возглавлял один из сегментов работы по созданию Большого адронного коллайдера.

Доктор физико-математических наук (1965), профессор (1966). Докторская диссертация:
 Исследование взаимодействий нейтрино высоких энергий в искровых камерах : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.00.00. — Москва, 1965. — 138 с. : ил.

Сочинения:
 Взаимодействие нейтрино высоких энергий с адронами и лептонами [Текст] : (Конспекты лекций). — Москва : [МИФИ], 1975. — 40 с. : черт.; 20 см.
 Что можно достичь сегодня в поиске ?µl рассеяния? [Текст] / В. С. Кафтанов, М. А. Кубанцев, В. Д. Хованский. — Москва : [б. и.], 1973. — 15 с. : черт.; 25 см. — (Институт теоретической и экспериментальной физики; ИТЭФ-24).
 Нейтринная физика на ускорителях//Природа. 1977. № 4. С. 25.

Автор статей в БСЭ.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и двумя медалями.

Умер на научной конференции в Варне.

Сын — Андрей Витальевич Кафтанов (р. 1960), архитектор.

Источники 
 Фото https://traveller2.livejournal.com/335670.html
 Памяти ученого: Некролог: Еженедельник ОИЯИ № 39 (3827), от 22.09.2006 г.
 http://www.itep.ru/upload/iblock/d58/Alikhanov2014.pdf
 http://www.famhist.ru/famhist/hal/005999fc.htm